Labor – herb szlachecki
 Labor – wieś w Słowenii